Ludvig av Anjou (Louis d'Anjou) kan syfta på:
Ludvig av Toulouse (1274–1297), helgon, katolsk biskop
Ludvig I av Ungern (1326–[1382), kung av Ungern, Kroatien, Dalmatien, Jerusalem, Sicilien och Polen
Ludvig I av Neapel (1339–1384), hertig av Anjou, titulär kung av Neapel
Ludvig II av Neapel (1377–1417), hertig av Anjou, titulär kung av Neapel
Ludvig III av Neapel (1403–1434), hertig av Anjou, titulär kung av Neapel
Ludvig av Anjou, markis av Pont-à-Mousson (1427–1443)